Дотан (, ) — может означать:

Топоним 
  — древний город к северу от Сихема, примерно в 100 км к северу от Хеврона, где жил Иаков.
  — долина рядом с Изреэльской долиной.
 Дотан — город в американском штате Алабама.

Фамилия 
 Дотан (наст. имя Дотан Харпенау) — голландско-израильский певец и музыкант.
 Дотан, Моше (1919—1999) — израильский археолог.
 Дотан, Труде (1922—2016) — израильский археолог, супруга Моше Дотана.
 Дотан, Хаим (род. 1954) — израильский и американский архитектор, городской дизайнер, поэт, философ, педагог и художник.

См. также 

 Pentium M#Dothan — улучшенный Pentium M.